Любо:

 Любо (кит. 六博 liù bó) — древняя китайская игра.

См, также 
 Любо, братцы, любо — казачья песня.
 Милош, Любо